Miejscowości w USA:
 Bowersville – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Hart
 Bowersville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Greene